Xuân Lộc (Đồng Nai)
 Xuân Lộc (Phú Yên)
 Xuân Lộc (Thừa Thiên-Huế)
 Xuân Lộc (Hà Tĩnh)
 Xuân Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa)
 Xuân Lộc (Thường Xuân, Thanh Hóa)
 Xuân Lộc (Triệu Sơn, Thanh Hóa)
 Xuân Lộc (Phú Thọ)